Brookesia confidens is een hagedis uit de familie kameleons (Chamaeleonidae) en het geslacht kortstaartkameleons (Brookesia).

Naam en indeling
De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst voorgesteld door Glaw, Köhler, Townsend en Vences in 2012.

De soortaanduiding confidens is Latijn voor "vertrouwen", "zeker". Het verwijst naar het leefgebied van de soort, dat beschermd lijkt. Het wordt niet vernield en is moeilijk bereikbaar, wat de kans vergroot dat de soort overleeft.

Fylogenie 
De beschrijvers maakten aan de hand van mitochondriaal DNA de volgende stamboom voor het geslacht Brookesia, waarin B. confidens werd opgenomen:

Uiterlijke kenmerken 
Exemplaren van Brookesia confidens bereiken een maximale lichaamslengte exclusief de staart tot 23 millimeter. De staart kan circa 14 millimeter lang worden. De kleur is bovenaan op de kop, de rug en de staart lichtgrijs tot dof beige. De zijkanten van het lijf zijn bruin, aan de flanken is een vage, grijze marmering aanwezig. De knobbeltjes op de flanken zijn donkerbruin gevlekt. De ledematen zijn donkerbruin. Bij stress kan de soort snel van kleur veranderen en verschijnt er op de buik een brede, lichtere streep.

Verspreiding en habitat
De soort is alleen bekend van een locatie in het nationaal park Ankarana in het noorden van Madagaskar. Hij komt er voor in relatief droge tropische bossen en lijkt een voorkeur te hebben voor een specifieke microhabitat bestaande uit lagere planten vlak boven de strooisellaag. 's Nachts rust de soort op kleine takken van vijf tot twintig centimeter boven de bodem. De soort is aangetroffen op een hoogte van ongeveer negentig tot 200 meter boven zeeniveau.

Beschermingsstatus
Door de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN is de beschermingsstatus 'gevoelig' toegewezen (Near Threatened of NT).

Bronvermelding

Kortstaartkameleons
Endemisch dier uit Madagaskar
IUCN-status gevoelig